Fântâna Albă se poate referi la:

 Fîntîna Albă - comună în Raionul Edineț din Republica Moldova.
 Fântâna Albă - localitate din Ucraina, din județul Storojineț (interbelic)